Pullosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pullosaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Pullosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pullosaari (ö i Norra Savolax), 
 Pullosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar